Simrishamnsbanan kan avse:

Simrishamnsbanan - historiska järnvägslinjen, se Malmö–Simrishamns Järnvägar
Simrishamnsbanan (planerad järnväg) - planerade återskapandet av delar av den historiska järnvägen